Калабалин — фамилия; имеет женскую форму Калабалина.
 Калабалин, Антон Семёнович (1939—2013) — руководитель Педагогического музея А. С. Макаренко, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук.
 Калабалин, Семён Афанасьевич (1903—1972) — советский педагог, сподвижник и продолжатель дела Антона Семёновича Макаренко.